Сенкова () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Горлицкий повят, Малопольское воеводство. Население — 4743 человека (на 2004 год). Административным центром гмины является село Сенкова.

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Населённые пункты 
Баница, Бартне, Бодаки, Вапенне, Воловец, Кжива, Липна, Маластув, Менцина-Велька, Менцина-Мала, Незнаёва, Овчары, Пентна, Радоцына, Ропица-Гурна, Сенкова, Сяры, Чарне, Ясёнка.

Соседние гмины 
 Гмина Дембовец
 Гмина Горлице
 Горлице
 Гмина Кремпна
 Гмина Липинки
 Гмина Осек-Ясельски
 Гмина Усце-Горлицке

Гмина граничит со Словакией.

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Малопольского воеводства